Рогатино — название населённых пунктов в России:

 Рогатино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Рогатино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Рогатино — деревня в Клинском районе Московской области.